Таблиця медалей літніх Паралімпійських іграх 2020 — неофіційний командний залік національних паралімпійських комітетів (НПК) за кількістю медалей, отриманих своїми спортсменами протягом XVI Літніх Паралімпійських ігор, що відбувалися в Токіо (Японія) з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

Неофіційний медальний залік 
Легенда

Див. також 
 Таблиця медалей літніх Олімпійських ігор 2020

Посилання 

Літні Паралімпійські ігри 2020